Даріо Бюрглер (1987) — швейцарський хокеїст.
 Тоні Бюрглер (1957} — швейцарський хокеїст, батько Даріо Бюрглера.

Німецькі прізвища‎